Eisterer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Eisterer (1854–1931), österreichischer Bauer und christlichsozialer Politiker
 Matthias Eisterer (1849–1919), österreichischer katholischer Geistlicher, Redakteur und Reiseschriftsteller